Kahnt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Kahnt (1823–1897), deutscher Musikverleger 
 Günter Kahnt (* 1929), deutscher Agrarwissenschaftler 
 Heinz Kahnt (* 1949), deutscher Radsportler
 Klaus Kahnt (1934–2015), deutscher Konteradmiral
 Norbert Kahnt (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Ralph Kahnt (* 1957), deutscher Fußballtorwart
 Richard Kahnt (* 1871), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD, USPD)
 Rolf Kahnt (* 1945), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Rolf-Dieter Kahnt (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kant (Begriffsklärung)